Franciaország
Rocquencourt, település Oise megyében
Rocquencourt, település Yvelines megyében